Роза́рио Ти́ндаро Фиоре́лло (), также известный как Фиоре́лло ; род. 16 мая 1960) — итальянский , , радио-и .

Биография 
Фиорелло родился в Катания, Сицилия и воспитан в Аугуста, Сицилия. Он начал свою карьеру, работая в туристических деревнях, сначала в качестве бармена,а затем в качестве артиста. Ближе к концу 1980-х годов Фиорелло привез в Милан Бернардо Керубини, с которым он познакомился в деревнях Вальтур. Бернардо, брат Джованотти, который познакомил его с Клаудио Чеккетто, который руководил радио и где он встретился с Антонио Джерминарио, который стал его менеджером в течение многих лет. Вскоре после этого Фиорелло начал вести шоу "Viva Radio Deejay" с Marco Baldini.
Став популярным благодаря телешоу Караоке Фиорелло продолжал вести различные телешоу. Вскоре после этого он пережил период проблем с наркотиками, которые держали его вдали от мира телевидения. Однако в 1990-е годы он вернулся в шоу-бизнес и телевидение, проявив большие способности как шоумен, сначала в сетях Mediaset, а затем с Рай в 2001, 2002 и 2004 годах с Stasera Pago Io.
Мастерство вокалиста Фиорелло привело его и к появлению в кино. Он участвовал в таких разнообразных ролях, как: дубляж в мультфильмах (совсем недавно Гарфилд), появление в фильме «Талантливый мистер Рипли».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт